Innovation Point é uma empresa portuguesa, fundada em Novembro de 2005, que fornece produtos e serviços para o mundo na área da inovação.

A Innovation Point é uma empresa do grupo dst.

Ligações externas 
 Página oficial
 dst group

Empresas de Portugal
Braga
DST Group